Мано́к — приспособление или инструмент, имитирующий своим звучанием голоса зверей или птиц. Служит для их приманивания, например, на охоте. С помощью манка охотник издаёт звуки, похожие на кормовые сигналы или звуки ухаживания определённого животного.

Конструкция 
Конструкция манка может быть разнообразной. Существуют различные типы манков: фабричного изготовления — металлические, деревянные и пластмассовые; самодельные — из косточки заячьей лапы или гусиного крыла, дерева, бересты или жести. Чаще всего звук извлекается колеблющемся (в потоке выдыхаемого воздуха) язычком, то есть резонатором, расположенным в мундштуке. Но манок может состоять и из простой трубки. Также для уток и гусей применяют манки ручного типа с небольшим гофрированным шлангом.

См. также 
 Ловушка
 Охота
 Самолов
 Звероловная яма
 Кулёмка
 Оплеуха (ловушка)
 Птичий клей

Литература 
 Фокин С. Ю., Шишигин А. Г. «Охота. Рыбалка: Энциклопедия». — М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002 год ISBN 5-94849-064-5.

Приспособления для охоты